Saturday, álbum de Ocean Colour Scene
 «Saturday», canción de Basshunter
 «Saturday», canción de Fall Out Boy
 «Saturday», canción de Twenty One Pilots

Enlaces externos 
 Sábado (desambiguación)